Улица Капи́цы в Москве:

 Улица Академика Капицы — улица в Конькове, названа в честь Петра Леонидовича Капицы.
 Улица Сергея Капицы — улица в Гагаринском районе, названа в честь Сергея Петровича Капицы.